Hallsville kan syfta på:

 Hallsville, Missouri
 Hallsville, Texas